Ликата:

 Ликата — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Агридженто.
 Ликата, Артуро — итальянский долгожитель, который в возрасте 111 лет, 136 дней 14 сентября 2013 года стал старейшим живущим верифицированным мужчиной в мире после смерти Салустиано Санчеса.